Szilbereky Jenő (1917–2012) magyar jogász
 Szilbereky Jenő (?) magyar vegyész